„Fata căpitanului” (în ) este o nuvelă din 1836 a scriitorului rus Aleksandr Pușkin.

Note

Nuvele din 1836
Nuvele de Aleksandr Pușkin